Зубовщина — деревня в Смоленском районе Смоленской области России. Входит в состав Хохловского сельского поселения. По состоянию на 2007 год население Зубовщины составляет 111 жителей.
 
Расположена в западной части области в 10 км к юго-западу от Смоленска, в 4 км южнее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Лубня. В 7 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Дачная-2 на линии Смоленск — Витебск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)